

События 
 Испанский драматург Тирсо де Молина стал монахом ордена Девы Марии Милосердной.
 Английский заговорщик Роберт Деверё, 2-й граф Эссекс и его единомышленники заказали представление пьесы Шекспира «Ричарда II» в театре «Глобус».
 Итальянский философ, теолог и писатель-утопист Томмазо Кампанелла в ходе судебного процесса подвергся пыткам, признан безумным и избежал смертной казни. Приговорён к пожизненному заключению и начинает писать «Город Солнца».
 Томас Мидлтон, английский драматург, начинает писать для театра.
 Британский сатирик и драматург Джон Марстон поставил на сцене первую часть своей пьесы «Антонио и Меллида».
 Английский поэт Джон Донн становится депутатом парламента.
 Умер отец Шекспира — Джон Шекспир (1530—1601).

Книги, пьесы 

 Сборник мадригалов «Триумфы Орианы» Томаса Морли.
 Карл Клузиус написал первую монографию о грибах, получившую позднее название «Кодекса Клузиуса» («Codex Clusianus»).
 Напечатана поэма Шекспира «Феникс и голубка».
 Напечатан трактат «Эпикурейская философия» Николаса Хилла.
 Напечатаны драмы «The Death of Robert Earl of Huntington» и «The Downfall of Robert Earl of Huntington» Энтони Мандея.
 Английский поэт Джон Уивер издал поэму «Зеркало Мучеников, или Жизнь и Смерть… сэра Джона Олдкасла».
 «Le traité de la sagesse» Пьера Шаррона.
 Французский драматург Антуан де Монкретьен издал сборник трагедий: «Лакедемонянки» (Les Lacènes), «Давид» (David), «Аман» (Aman), «Шотландка, или Мария Стюарт» (L’Ecossaise ou Marie Stuart) и ряд других.
 Итальянская поэтесса Изабелла Андреини издала «Rime», сборник из 359 стихотворений.
 Опубликован сборник «Rytmy abo wiersze polskie» («Ритмы, или Польские стихотворения») польского поэта Миколая Семп Шажинского.
 Пьеса «Двена́дцатая ночь, или Что уго́дно» Шекспира.

Родились 
 8 января — Бальтасар Грасиан, испанский прозаик, философ и теоретик литературы, иезуит, крупнейший представитель литературы барокко (умер в 1658).
 7 марта — Иоганн Михаэль Мошерош, немецкий сатирик (умер в 1669).
 30 мая — Иоланта Цео, португальская поэтесса, драматург, прозванная «десятой музой Португалии» (умерла в 1693).
 21 июня — Годфруа Геншен, бельгийский агиограф, историк, писатель (умер в 1681).
 22 августа — Жорж де Скудери, французский писатель, драматург и поэт (умер в 1667).
 31 августа — Ги Патен, французский писатель (умер в 1672).

Без точной даты 
 Пётр Богдан Бакшев, болгарский историк, писатель, переводчик (умер в 1674).
 Лодовико Ведриани, итальянский историк, автор сочинений по истории Модены (умер в 1670).
 Жак Гоар, французский учёный-эллинист, автор «Евхология» — классического труда по греческой литургике (умер в 1632).
 Миколай Кмицич, польский иезуит, один из лучших латинских поэтов XVII века (умер в 1672).
 Тристан Лермит, французский поэт, драматург и романист (умер в 1655).
 Саиб Тебризи, персидский поэт (умер в 1677).
 Антонио Энрикес Гомес, испанско-португальский поэт, драматург, прозаик Золотого века Испании.

Умерли 
 11 января — Сципионе Аммирато, итальянский историк (родился в 1531)

Без точной даты 
 Валентин Видавский, духовный писатель (родился в 1537).
 Чезаре Капорали, итальянский поэт (родился в 1531).
 Томас Нэш, ведущий английский прозаик, публицист и драматург елизаветинской эпохи, один из предшественников литературы барокко (родился в 1567).
 Франсиско Санчес, испанский гуманист, филолог (родился в 1523).

Все хронологические списки